Марково кале може бити:

 Марково кале (Врање), рушевине тврђаве код Врања, Србија
 Марково кале (Скопље), рушевине тврђаве код Скопља, Северна Македонија

или:

 Марково кале (Горица), узвишење код Ниша, Србија

Види још 

 Маркове куле
 Марков град